114 километр — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамакском районе, в непосредственной близости от садовых участков 114-й километр Куганакского сельсовета.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен рядом с садовыми участками 114-й километр в непосредственной близости от границы Куганакского сельсовета Стерлитамакского района с Белоозёрским сельсоветом Гафурийского района (граница пролегает к северу от о.п.). В окрестностях остановочного пункта расположены садовые участки, сельскохозяйственные поля и лесные насаждения.

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет. Коммерческие операции, осуществляемые по станции: посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Движение поездов 
Пассажирские поезда №371/372 Уфа - Андижан и №381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 114 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
О.п. 114 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года остановку на о.п. 114 км имеют поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 45 минут, от/до Карламана - 1 час 20 минут - 1 час 26 минут)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 45 минут, от/до Уфы - 2 часа 45 минут - 2 часа 54 минут)

Примечания

Ссылки 
 
 114 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по о.п. 114 км 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района